

Christianisme

Patronyme 
Ce patronyme est un nom de personne d'origine germanique, variante de .

Il est porté notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, la Meurthe-et-Moselle et en Belgique.

Belgique 
Anne Libert (°1946), actrice belge ;

Éric Libert (°1950), homme politique belge ;

Laurence Libert (°1980), femme politique belge flamande ;
Marie-Anne Libert (1782-1865), botaniste belge ;

France 
Jacques François Libert (1792-1836), homme politique français ;
Jean-Claude Libert (1917-1995), peintre français de la nouvelle école de Paris.
Marcel Libert (1828-1892), homme politique français.
Reginaldus Libert, compositeur du .
Stéphane Libert (1959-), judoka français.

Pseudonyme 

Libert (1840-1896), chanteur français ;

Prénom 
Libert Froidmont, théologien de Louvain du  ;
Saint Libert de Saint-Trond (? -783), moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Trond

Lien externe

Références 

Patronyme germanique
Patronyme belge
Patronyme flamand